Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale John James e Chris Kachel 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (campioni)
 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (quarti di finale)

 Colin Dibley /  Geoff Masters (semifinali)
 Victor Amaya /  Brian Teacher (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1979